Alois Dvořáček – cestista cecoslovacco
 Jan Dvořáček – calciatore cecoslovacco
 Ludvík Dvořáček – cestista cecoslovacco